Käyläkkäjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Käyläkkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759325-178467), sjö i Kiruna kommun,  (33,1 ha)
Käyläkkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759492-178573), sjö i Kiruna kommun,  (22,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn